Le tournoi de Brisbane est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2015, classée en catégorie ATP 250, s'est disputée du 4 au .

Faits marquants 
 Juan Martín del Potro déclare forfait quelques jours avant le tournoi souffrant toujours du poignet gauche, lequel l'ayant privé de compétition depuis . Il est remplacé par l'Australien Sam Groth.
 Marin Čilić déclare forfait la semaine précédant le tournoi estimant ne pas être suffisamment remis d'une blessure. Il est remplacé dans le tableau principal par l'Australien Marinko Matosevic.
 Le tenant du titre Lleyton Hewitt est éliminé dès le premier tour par son compatriote Sam Groth en deux sets (6-3, 6-2).
 Roger Federer gagne pour la première fois ce tournoi en venant à bout en finale du Canadien Milos Raonic, tête de série 3, en trois sets. En remportant cette finale, il remporte la  victoire en simple de sa carrière et son  ATP en simple. Il est aussi garanti de finir une  d'affilée avec au moins un titre.
 L'épreuve de double voit s'imposer James Murray et John Peers face à la paire inédite Alexandr Dolgopolov - Kei Nishikori. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations)

Tableau complet

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations)

Tableau complet

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Brisbane
 Tournoi de tennis de Brisbane (WTA 2015)
 Saison 2015 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Brisbane
ATP 2015
Tennis en Australie en 2015
Tennis en janvier 2015